Аиульф II (Айо II) (, , умер в ) — князь Беневенто (884—891), сын Адельхиза и Адельтруды.

Биография 

В 884 (или 885) году Аиульф сверг своего старшего брата Радельхиза. В это время, начиная с 883 года, византийские войска под командованием Никифора Фоки Старшего стали отвоёвывать Калабрию. Вскоре Никифор стал совершать нападения на окрестности Беневенто. Аиульф в ответ на это захватил город Бари, но через год он снова был занят византийцами.

Аиульфу также приходилось отбивать нападение неаполитанского герцога.

Ссылки 
 

Князья Беневенто
Правители Европы IX века